Зеленга — село в Володарском районе Астраханской области, является центром и единственным населённым пунктом муниципального образования «Село Зеленга» со статусом сельского поселения.

География 
Село расположено в 30 км на юг от райцентра Володарского на берегу Белинского банка и ерика Сахарного в дельте Волги.

История 
Село известно примерно с 1800 года. Административно входило в состав Астраханского уезда. Население — изначально этнически смешанное, наименование принесено из Средне-Волжского региона (предположительно имеет волжско-финские корни с частицей «ньга» — вода, река, водоём).

Основано первоначально мордвой — мокшей и чувашами (имеется летопись в средней школе села), перебравшимся сюда в самом конце XVIII века из Каменного Яра, а затем из Сасыколей.

Русское население, ныне преобладающее и ассимилировавшее мордву и чувашей, было представлено почти одновременными «вольными» мигрантами из губерний средней и северной полосы — Нижегородской и выше.

Особый диалект, специфические промысловые поверья, малонаследственные стандартные черты в местной культурной традиции. Необычная хореографическая культура — среди местных танцев записана интересная «зеленгинская кадриль», исполняется местными и областными ансамблями. В послевоенные годы — массовое переселение в это и другие низовые сёла казахского населения, переходящего от кочевого скотоводства к рыболовству.

В 1928—1931 и 1944—1963 годы село являлось центром Зеленгинского района. В 1930 году в Зеленге был образован колхоз «Заветы Ильича». В 1934 году в селе образовалось «Зеленгинское рыболовецкое потребительское общество» (Рыбкоп). Крупнейшим предприятием села являлся Зеленгинский судоремонтный завод, где в начале 80-х годов прошлого столетия освоили производство стеклопластиковых лодок и прорезей (суда с проточной водой для перевозки живой рыбы). В начале 1956 года проложен водопровод. Также в Зеленге в 1944 году на базе двух лесничеств — Марфинского и Зеленгинского — на основании приказа № 252 от 18.06.1944 года Министерства лесного хозяйства РСФСР был образован Володарский лесхоз, функцией которого являлись создание лесных массивов и охрана леса. В 1981 году в Зеленге была открыта швейная фабрика областной легкой промышленности.

6 августа 2004 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ муниципальное образование «Село Зеленга» наделено статусом сельского поселения.

Население 
Динамика численности населения

Улицы 
Больничная, Волжская, Восточная, Гагарина, Заводская, Клубная, Колхозная, Ларина, Лесная, Луговая, Молодёжная, Набережная, Новая, Остров СКРВ, Остров Чеченый, Подгорная, Портовая, Садовая, Сборная, Советская, Школьная, Юбилейная.

Известные уроженцы и жители 
 Антонов, Константин Акимович (1901—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Камалетдинов, Султан Буркутбаевич (род. 1965) — военачальник Республики Казахстан, генерал-лейтенант.
 Кашин Николай Васильевич (1924—1990) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ларин, Михаил Никанорович (1908—1939) — участник советско-финской войны, Герой Советского Союза.
 Реутин, Михаил Семёнович (род. 1933) — писатель, поэт и журналист, живёт в селе с 1980 года, почётный житель села Зеленга.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Населённые пункты Володарского района Астраханской области